Агва Леон има више значења:
 Агва Леон (Лас Росас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Агва Леон (Сан Педро Кијатони), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Агва Леон (Тевакан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику